«Хорсез» Кфар-Сава () — хоккейный клуб из города Кфар-Сава. Основан в 1998 году.

История 

До 2011 года клуб участвовал в детской, юношеской и взрослой лигах по  (хоккею на роликовых коньках).
В сезоне 2011/2012 ХК «Хорсез» Кфар-Сава впервые принял участие в юниорском чемпионате Израиля по хоккею с шайбой в возрастной категории до 20-ти лет.
В финальном матче победил команду «Ришон Дэвилз» из Ришон-ле-Циона со счётом 8 : 1 и стал чемпионом Израиля среди юниоров.

В сезоне 2012/2013 «Хорсез» впервые выступил в высшем дивизионе ИзХЛ и завоевал бронзовые медали
.
Юниорская команда клуба также завоевала бронзовые медали.
В сезоне 2015/2016 команда заняла первое место в регулярном чемпионате и по итогам плей-офф заняла 4-е место После сезона 2017/2018 команда не играла в израильской хоккейной лиге.
Лишь в сезоне 2021/2022 Хорсез сыграл в чемпионате независимой OneIce лиге

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

2012 - 2015 
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта игр предыдущего этапа, в отличие от турнирной таблицы, где подсчёт очков ведётся с учётом игр регулярного сезона).

2016 — н.в. 
Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

Текущий состав 
Верно на 31 июля 2018

Международные соревнования 

В 2013 году 6 игроков ХК «Хорсез» Кфар-Сава участвовали в юниорском чемпионате мира по хоккею с шайбой 2013 в рамках группы В третьего дивизиона. Сборная Израиля выиграла турнир.

Хоккеисты ХК Кфар-Саба, принявшие участие в турнире:

См. также

Примечания

Ссылки 
 Хорсез Кфар-Сава на сайте Eliteprospects.com 
 Сайт команды Хоукс Хайфа
 Чемпионы Израиля на сайте хоккейные арены. 

Хоккейные клубы Израиля